Matsukaze steht für:
 Matsukaze (2011), eine Oper von Toshio Hosokawa
 Matsukaze (Nō), ein Nō-Drama
 Kōichi Matsukaze, japanischer Jazzmusiker
 eine alte Bezeichnung für Wankan